Красный костёл () — бывшая протестантская церковь в городе Оломоуц, Чешская Республика.

Церковь была построена в 1901—1902 годах немецким архитектором Максом Леве. Её посещали местные немецкоговорящие жители. После Второй мировой войны немцы были депортированы и церковь перешла к чешским протестантам.

В 1959 году храм был передан в университетскую библиотеку города Оломоуц. Теперь в нём хранятся научные архивы.

Примечания

Литература 
 
 

Культовые сооружения Оломоуца
Культовые сооружения по алфавиту
Лютеранские храмы Чехии
Памятники культуры Чехии
Недействующие лютеранские храмы
Неоготическая архитектура Чехии